Campionatul European de handbal masculin din 1994 a fost prima ediție organizată de IHF și a avut loc în perioada 3-12 iunie în orașele  Porto și Almada din Portugalia.

Echipele

Locații

Runda preliminară
Primele două echipe din fiecare grupă se califică în semifinală.

Grupa A

GrupA B

Final

Clasament și statistici

Clasament final

Premii acordate
Cel mai valoros jucător: 
Cel mai bun marcator : , 50 goals

Starurile Echipelor
Goalkeeper: 
Extremă stânga 
Stânga spate: 
Centru Spate: 
Pivot: 
Dreapta spate: 
Extremă dreapta: 

1994 în handbal
Competiții de handbal